Лагалла, Джулио-Чезаре — медик и профессор философии в римской коллегии, последователь Аристотеля.
 Лагалла — останки большого древнего ударного кратера в южной материковой части видимой стороны Луны.